Termenul „Belvedere” se poate referi la:

în limba italiană înseamnă vedere sau peisaj frumos
O aripă a palatului apostolic papal din Vatican
Palatul Belvedere, din Viena
Galeria Belvedere, un muzeu de artă din Viena
Belvedere București, echipă de fotbal care a activat în campionatul României în anii '30.
Localități în SUA
Belvedere, California, în comitatul Marin 
 Belvidere, Illinois
Belvedere, Glenn County, California
 Belvidere, Kansas
Belvedere, South Carolina
Belvedere Park, Georgia
Riverfront Plaza/Belvedere în Louisville, Kentucky, situat pe Ohio River

Vezi și 
Panoramă